Malär ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Malär (* 1947), Schweizer Bildhauer
 Delio Malär (* 1992), deutscher Schauspieler